Il singolare del torneo di tennis Indian Wells Challenger 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Richard Fromberg che ha battuto in finale Todd Woodbridge 6-4, 6-1.

Teste di serie 

 Fabrice Santoro (primo turno)
 Arnaud Boetsch (quarti di finale)
 Jason Stoltenberg (primo turno)
 Grant Connell (primo turno)

 Shūzō Matsuoka (quarti di finale)
 Todd Woodbridge (finale)
 Kevin Curren (primo turno)
 Rodolphe Gilbert (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Indian Wells Challenger 1992